Le Championnat du monde double mixte de curling 2010 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il a été organisé en Russie dans la ville de Tcheliabinsk dans le Uralskaya Molnia Ice Palace du 18 au .
L'événement s'est tenu conjointement avec les Championnat du monde senior de curling.

Équipes

Non participante 
Les équipes suivantes ont d'abord été inscrit comme participantes à cet événement, mais la mise à jour du Calendrier ne les a pas inclus.

Perturbations des championnats dues aux éruptions de l'Eyjafjöll 
Les équipes suivantes se sont retirés officiellement des Championnats 2010 à cause des  vols aériens annulés à la suite des éruptions de l'Eyjafjöll. 
 
 
 
 
 

Les équipes suivantes ont été retardés par les éruptions de l'Eyjafjöll, mais étaient encore capables de faire le championnat. Parce que ces équipes ont été retardés, les tirages dans lesquels ils devaient jouer ont été reportées jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Tcheliabinsk.

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats

Groupe Bleu

Dimanche 18 avril 
13h00

Lundi 19 avril 
09h00

17h00

Mardi 20 avril 
13h00

Mercredi 21 avril 
13h00

17h00

Jeudi 22 avril 
13h00

17h00

Groupe Rouge

Dimanche 18 avril 
13h00

Lundi 19 avril 
09h00

13h00

Mardi 20 avril 
09h00

17h00

Mercredi 21 avril 
13h00

Jeudi 22 avril 
09h00

13h00

17h00

Groupe Vert

Dimanche 18 avril 
09h00

17h00

Lundi 19 avril 
13h00

17h00

Mardi 20 avril 
09h00

13h00

17h00

Mercredi 21 avril 
09h00

17h00

Jeudi 22 avril 
09h00

17h00

Tie-break 
Vendredi , 08h30

Vendredi , 11h30

Playoffs

Feuilles de tournois

Qualification 
Vendredi , 15h30

Quart de finale 
Vendredi , 19h30

Demi-finale 
Samedi , 9h00

Médaille de Bronze 
Samedi , 14h00

Médaille d'Or
Samedi , 14h00

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2010
Curling double mixte
Curling double mixte 2010
Événement sportif à Tcheliabinsk
Sport en Russie en 2010
Sport en avril 2010
Compétition de curling en Russie